Août 1944 (, V avgouste 44-go...) est un film russo-biélorusse réalisé par Mikhaïl Ptachouk, sorti en 2000.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : В августе 44-го...
 Titre français : Août 1944
 Réalisation : Mikhaïl Ptachouk
 Scénario : Vladimir Bogomolov
 Photographie : Vladimir Sporychkov
 Musique : Alexandre Gradski
 Pays d'origine : Biélorussie, Russie
 Format : Couleurs - 35 mm - Mono
 Genre : drame
 Durée : 117 minutes
 Date de sortie : 2000

Distribution 
 Evgueni Mironov : Pavel Aliokhine
 Vladislav Galkine : Evgueni Tamantsev
 Iouri Kolololnikov : Andreï Blinov
 Beata Tyszkiewicz : Grolinskaïa
 Alexeï Petrenko : Egorov
 Alexandre Feklistov : Poliakov
 Alexandre Balouïev : Alexei Elatomtsev
 Iouri Pristrom : Nikolaï Tchoubarov
 Alexandre Efimov : Sergueï
 Ramaz Tchkhikvadze : Staline

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 2000
Film biélorusse sorti en 2000
Film dramatique russe
Film dramatique biélorusse
Film de Belarusfilm